Małgorzata, księżniczka Luksemburga, księżna Liechtensteinu, znana też jako Małgorzata z Liechtensteinu, urodzona jako księżniczka Margaretha Antonia Marie Félicité (ur. 15 maja 1957, z zamku Betzdorf) – czwarte dziecko (druga córka) wielkiego księcia Luksemburga – Jana i księżniczki Belgii – Józefiny Charlotty Koburg.

Małgorzata nosi pełny tytuł: księżniczki Luksemburga, księżniczki Nassau, księżniczki Parmy i księżnej Liechtensteinu. Jej rodzicami chrzestnymi byli: jej dziadek - Feliks Burbon-Parmeński i Małgorzata, księżniczka duńska i norweska (córka księcia Karola). Małgorzata jest ukochaną siostrą-bliźniaczką księcia Jana.

Małgorzata studiowała w Luksemburgu, częściowo w Szkole Europejskiej, oraz w Belgii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 20 marca 1982, w katedrze Notre Dame w Luksemburgu, poślubiła księcia Mikołaja z Liechtensteinu (trzeciego syna księcia Franciszka Józefa II i hrabiny Giny von Wilczeck). Para ma 4 dzieci:
 księcia Leopolda Emanuela Jana z Liechtensteinu (ur. i zm. 20 maja 1984),
 księżniczkę Marię-Annunciatę Astrid Józefinę Weronikę z Liechtensteinu (ur. 12 maja 1985 w Brukseli),
 księżniczkę Marię-Astrid Norę Małgorzatę Weronikę z Liechtensteinu (ur. 26 czerwca 1987 w Brukseli),
 księcia Józefa-Emanuela Leopolda Marię z Liechtensteinu (ur. 7 maja 1989 w Brukseli).

Rodzina książęca Liechtensteinu
Rodzina książęca Luksemburga
Urodzeni w 1957